Кленовые Вершины — опустевшая деревня в Калининском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Свердловское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 34 километра по прямой на юг-юго-запад от районного центра города Калининска.

История
Основана в XVIII веке.

Население 
Постоянное население составило 59 человека (85% чеченцы) в 2002 году, 0 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Калининского района (Саратовская область)